Nueva Vizcaya hace referencia a varios artículos:

 Nueva Vizcaya (Argentina), localidad de Argentina.
 Provincia de Nueva Vizcaya o Nueva Vizcaya del Cagayán, división administrativa de Filipinas.
 Reino de Nueva Vizcaya, provincia del Virreinato de Nueva España.